Don Maurice Metz (né le  à Wilcox, dans la province de la Saskatchewan, au Canada — mort le  à Régina, également en Saskatchewan) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit. Don est le frère du joueur de hockey professionnel Nick Metz.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1935-1936|| Majors de St. Michael's || AHO|| 10|| 9|| 4|| 13|| 5|| 5|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
| 1935-1936|| Goodyears de Toronto || AHO-Sr.|| 13|| 6|| 3|| 9|| 4|| 9|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 1936-1937|| Goodyears de Toronto || AHO-Sr.|| 9|| 3|| 2|| 5|| 6|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 1937-1938|| Goodyears de Toronto || AHO-Sr.|| 16|| 20|| 22|| 42|| 4|| 6|| 6|| 2|| 8|| 2
|-
| 1937-1938|| Goodyears de Toronto || Coupe Allan|| || || || || || 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1938-1939|| Goodyears de Toronto || AHO-Sr.|| 18|| 15|| 16|| 31|| 8|| 5|| 4|| 5|| 9|| 0
|-
| 1938-1939|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| || || || || || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1938-1939|| Goodyears de Toronto || Coupe Allan|| || || || || || 10|| 12|| 3|| 15|| 17
|-
| 1939-1940|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1939-1940|| Hornets de Pittsburgh|| IAHL || 32|| 13|| 25|| 38|| 10|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 1940-1941|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 31|| 4|| 10|| 14|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1941-1942|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 25|| 2|| 3|| 5|| 8|| 4|| 4|| 3|| 7|| 0
|-
| 1942-1943|| Army Caps de Regina || SSHL|| 24|| 43|| 26|| 69|| 12|| 5|| 10|| 4|| 14|| 6
|-
| 1943-1944|| RCAF de Toronto || TIHL|| || || || || || 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1944-1945|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| || || || || || 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1945-1946|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 44|| 22|| 29|| 51|| 8|| 6|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 1946-1947|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 40|| 4|| 9|| 13|| 10|| 11|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1946-1947|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 24|| 19|| 17|| 36|| 4|| || || || || 
|-
| 1947-1948|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 26|| 4|| 6|| 10|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1947-1948|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1948-1949|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 33|| 4|| 6|| 10|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1948-1949|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 17|| 5|| 7|| 12|| 4|| || || || || 

| 172|| 20|| 35|| 55|| 42|| 42|| 7|| 8|| 15|| 12

Références 

Naissance en janvier 1916
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Champion de la Coupe Stanley
Décès en novembre 2007
Décès en Saskatchewan
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 91 ans